__БЕЗКН__

-{Blackout (албум Бритни Спирс)|Blackout}- је пети студијски албум америчке певачице Бритни Спирс. Издат је 26. октобра 2007. године. Албум је у свету продао 3,1 милион копија. “М + М Tour” је турнеја која је рекламирала албум.

Синглови 
 „-{Gimme More}-“
 „-{Piece of Me}-“
 „-{Break the Ice}-“

Списак песама 
 „-{Gimme More}-“ (Nate Hills, -{James Washington}-, Keri Hilson, -{Marcella Araica}-)  - 4:11
 „-{Piece of Me}-“ (-{Christian Karlsson, Pontus Winnberg, Klas Åhlund}-) - 3:32
 „-{Radar}-“ (-{Karlsson, Winnberg, Henrik Jonback, Balewa Muhammad, Candice Nelson, Ezekiel „Zeke“ Lewis, Patrick Smith}-) - 3:49
 „-{Break the Ice}-“ (-{Araica, Hills, Hilson, Washington}-) - 3:16
 „-{Heaven on Earth}-“ (-{Nick Huntington, Michael McGroarty, Nicole Morier}-) - 4:52
 „-{Get Naked (I Got a Plan)}-“ (-{Ellis, Araica, Hills}-) - 4:45
 „-{Freakshow}-“ (-{Spears, Lewis, Smith, Karlsson, Winnberg, Jonback}-) - 2:55*
 „-{Toy Soldier}-“ (-{Sean Garrett, Karlsson, Winnberg, Magnus Wallbert}-) - 3:22
 „-{Hot as Ice}-“ (-{Hills, Araica, T-Pain}-) - 3:17
 „-{Ooh Ooh Baby}-“ (-{Spears, Farid Nassar, DioGuardi, Erick Coomes}-) - 3:28
 „-{Perfect Lover}-“ (-{Araica, Hills, Hilson, Washington)}- - 3:02
 „-{Why Should I Be Sad}-“ (-{Pharrell Williams}-) - 3:10
 „-{Outta This World}-“ 
 „-{Everybody}-“ (-{Japan Edition)}- 
 „-{Get Back}-“ (-{Japan Edition)}- 

Албуми 2007.
Албуми Бритни Спирс
Албуми издати за Jive Records